Това е списъкът с епизоди на анимационния сериал „Междузвездни войни: Войните на клонираните“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Пълнометражен филм 
„Междузвездни войни: Войните на клонираните“ е пуснат по кината на 15 август 2008 г. и служи като официален пилотен епизод на сериала.

Сезон 1: 2008-2009 
В България на 19 април 2009 г. трябваше да се излъчи епизодът Dooku Captured, но на негово място е излъчен The Gungan General, който му е директно продължение. На 26 април The Gungan General е повторен. Dooku Captured се излъчи за пръв път на 25 октомври при повторенията на първи сезон.

Сезон 2: 2009-2010

Сезон 3: 2010-2011

Сезон 4: 2011-2012

Сезон 5: 2012-2013 

Междузвездни войни: Войните на клонираните